Besetztes Griechenland kann meinen 

 die Zeit nach der Eroberung des byzantinischen Konstantinopels durch die Osmanen im Jahre 1453 bis zur Griechischen Revolution (1821–1829)
 die deutsche Besetzung Griechenlands von April 1941 bis September 1944, siehe Geschichte Griechenlands#Zweiter Weltkrieg und Bürgerkrieg (1941–1949)